Grabig ist der Name folgender Ortschaften:
 Grabig (Mittelhof), Wohnplatz in der Gemeinde Mittelhof in Rheinland-Pfalz
 Grabig, ehemals im Kreis Liegnitz, Dorf in der Gmina Gaworzyce in Polen; siehe: Grabik (Gaworzyce)
 Grabig, ehemals im Kreis Sorau, Dorf in der Gmina Żary in Polen; siehe: Grabik (Żary)